SETAC steht als Abkürzung für:

 SEctor TACan, siehe SETAC (Präzisionsanflugverfahren)
 Society of Environmental Toxicology and Chemistry, weltweite Non-Profit-Organisation

Abkürzung